Экстайн — английская фамилия.

 Экстайн, Билли (1914—1993) — американский певец.
 Экстайн, Гарри (1924—1999) — американский политолог.

См. также 
 Экштейн